Der Insignia (von lat. insigne = das Wappen/Abzeichen) ist ein Pkw der Mittelklasse des Rüsselsheimer Automobilherstellers Opel. 2008 löste er die Modelle Vectra C und Signum ab.

Der Insignia A basiert auf der Plattform GM Epsilon 2 und wurde zwischen 2008 und 2017 in drei Karosserieversionen gebaut. Die zweite Generation Insignia B wurde zwischen Anfang 2017 und Ende 2022 als Limousine Grand Sport und Kombi Sports Tourer produziert. Ein Nachfolgemodell ist zumindest bis 2024 nicht zu erwarten.

In den meisten europäischen Ländern war der Insignia unter dem Namen Opel Insignia erhältlich. Im Vereinigten Königreich wurde er als Vauxhall Insignia verkauft. In Australien wiederum wurde der Insignia A bis 2017 unter dem Namen Holden Insignia angeboten, der Insignia B bis 2020 als Holden Commodore. In Nordamerika wurden beide Modellreihen als Buick Regal vertrieben.

Ausführliche Informationen zu den Baureihen sind in den zugehörigen Einzelartikeln beschrieben.

Die Baureihen im Überblick

Zulassungszahlen 
Seit dem Marktstart 2008 bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland 293.054 Insignia neu zugelassen worden. Mit 36.347 Einheiten war 2009 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Zulassungszahlen in Deutschland

Weblinks 

 Offizielle Website des Opel Insignia

Einzelnachweise 

Insignia